Barishal (; auch Barisal) ist eine Stadt im Süden von Bangladesch, ca. 70 km entfernt von der bengalischen Küste. Die über 328.000 Einwohner zählende Stadt ist Sitz der Verwaltung der gleichnamigen Division und des gleichnamigen Distrikts.

Das aus 30 Wards (Stadtbezirken) bestehende Barishal erhielt erst 1957 eine selbstständige Stadtbehörde (municipality).

Geografie 
Barishal liegt am Gangesdelta, an einem Zweig des Flusses Kirtonkhola. Aufgrund der Gegenwärtigkeit des Wassers wurde Barishal von Kazi Nazrul Islam, dem Nationaldichter Bangladeschs, Venedig des Orients genannt. Flüsse wie Arialkhan, Tushkhali, Gabkhan und Katcha fließen durch den Großraum Barishal.

Die Entfernung nach Dhaka beträgt mit dem Auto 275 km, mit dem Schiff 117 km.

Klima

Bevölkerungsentwicklung

Wirtschaft 

Der Balam-Reis der hier angebaut wird, ist der berühmteste des Landes.

Verkehr 
Die Stadt verfügt über einen Flughafen (IATA-Code:BZL).

Bildung 
Mit dem Brajamohan College befindet sich eine der ältesten Hochschulen Bangladeschs in Barishal. 2001 bot das College Honours-Degree-Abschlüsse in 18 Fächern und Masterabschlüsse in 16 Fächern an.

Weblinks 

 Website der Stadt Barishal

Einzelnachweise 

Ort in Bangladesch
Barishal (Distrikt)
Hauptort einer Verwaltungseinheit